Норт-Бенд () — название ряда географических объектов в США и Канаде:

Канада

США
  — город
  — невключённая территория
 
 
 
 Норт-Бенд (Вашингтон)
 , Западная Виргиния, США
 , Западная Виргиния, США
 , исторический дом в Пойнт-Купе, штат Луизиана
 , историческое поместье в округе Чарльз-Сити, штат Виргиния

См. также 
  (страница разрешения неоднозначностей)